Азиково — название населённых пунктов в России:

 Азиково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Азиково — деревня в Кильмезском районе Кировской области.